Беленький — упразднённый хутор в Новоузенском районе Саратовской области. Входил в состав сельского поселения Алгайское муниципальное образование. Исключен из учётных данных в 2018 г.

География 
Находится на расстоянии примерно 14 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Новоузенск.

История 
Официальная дата основания 1930 год. По состоянию на 2020 год опустел.

Постановлением Саратовской облдумы от 24 января 2018 года № 7-193 населённый пункт исключен из учётных данных.

Население 

Постоянное население составило 0 человек в 2002 году, 4 в 2010.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Новоузенского района